Electrojuice er Mads Kolding og Jakob Littauer. Duoen blander electronica, hiphop og techno, og deres første udgivelse var et remix af nummeret "Broken" med engelske Late Of The Pier.

Siden har også en række danske kunstnere som Veto og Lulu Rouge fået lavet Electrojuice-remix, og drengene har begået sig på klubscener landet over og desuden været support for store navne som The Prodigy og Kraftwerk.

Titlen deres første minialbum er "Solrock" og af inspirationskilder kan nævnes Animal Collective og Modeselektor. Tomas Barfod (Filur, WhoMadeWho) har mixet albummet, hvor bl.a. Vetos Troels Abrahamsen har bidraget med vokal på et enkelt nummer.

Solrock udkom den 19. oktober 2009, der fik fem ud af seks stjerner i musikmagasinet GAFFA.

Drengene har siden 2010 været i samarbejde med Tomas Barfod under navnet "Jatoma". De udgav deres album Jatoma i 2010.

Dsikografi 
 Solrock (2009)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 P3 Playlistnyt 
 Electrojuice på MySpace 

Fra DR P3 playlistnyt
Har spillet på Roskilde Festival
Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2006